Pipsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Pipsjön, sjö i Falkenbergs kommun, 
Stora Pipsjön, sjö i Falkenbergs kommun, 
Pipsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (16,8 ha)
Pipsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (11,9 ha)

Se även
Pipesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn